Peruschim („die Abgesonderten“) ist eine Bezeichnung religiöser Gruppen im Judentum:

 Pharisäer zur Zeit des Zweiten Tempels;
 Peruschim, litauische Einwanderer nach Palästina im 19. Jahrhundert, Anhänger des Gaon von Wilna.